Восемь кораблей и береговая база Королевского флота носили название HMS Thunderer (громовержец):

 HMS Thunderer — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1760; затонул в 1780
 HMS Thunderer — 14-пушечный кеч; спущен на воду в 1776; потоплен на озере Шамплейн в 1777.
 HMS Thunderer — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1783; разобран в 1814
 HMS Thunderer строился как 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, но переименован в HMS Talavera в 1817, до спуска на воду в 1818
 HMS Thunderer — 84-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1831; использовался как мишень с 1863; переименован в HMS Comet в 1869, в HMS Nettle в 1870; продан в 1901
 HMS Thunderer — броненосец типа Devastation; спущен на воду в 1872 продан в 1909
 HMS Thunderer — линкор типа Orion; спущен на воду в 1911; продан в 1926; разобран в 1927
 HMS Thunderer строился как линкор типа Lion; заказан в 1939; работы приостановлены в 1942; отменен в 1944
 HMS Thunderer — название Королевского военно-морского инженерного колледжа в Кихэм, под Плимутом, затем в Манадон. Основан в 1880, но получил название HMS Thunderer в 1946; распущен в 1995